Daphne miyabeana — древесное растение, вид рода  семейства . Был описан в 1914 году японским ботаником Макино Томитаро.

Описание 
Вечнозелёный кустарник. Листья длиной 5—10 см и шириной 1—2,5 см, голые, темно-зелёные, с коротким черешком. Цветки белые, без лепестков, собраны в головчатые соцветия. Плод — красная ягода.

Ареал 
Эндемик Японии. Встречается в скалистых районах островов Хоккайдо и Хонсю.

Примечания 

Волчниковые
Флора Японского архипелага
Эндемики Японии